Israel Shipyards es una empresa israelí que gestiona una de los mayores astilleros e instalaciones de reparación en el Mar Mediterráneo oriental. La compañía también opera el primer y único puerto de propiedad privada en Israel. Las instalaciones de la empresa están en el Puerto de Kishon, cerca de Haifa, e incluyen un dique seco flotante, con 20.000 toneladas de capacidad de carga y un muelle de 900 metros de largo y 12 metros de profundidad de agua.

Enlaces externos 
 Israel Shipyards 

Empresas de Israel
Náutica